Указатели «История Парижа» () — информационные щиты, установленные на улицах Парижа перед некоторыми из парижских памятников истории и архитектуры.

Описание указателей 
Каждая панель выполнена из чугуна и имеет форму темно-серого весла, отсылающего к кораблю на гербе Парижа, а также к девизу города Fluctuat nec mergitur (его качает, но он не тонет). Рукоятка весла воткнута в землю, лопасть расположена на уровне лица взрослого человека. На верхней трети лопасти находится стилизованный вариант корабля с герба Парижа, слова «История Парижа» и краткое описание. Нижние две трети содержат пояснительный текст белым шрифтом, а также иллюстрацию красным цветом.

Знаки установлены на публичных тротуарах. Они посвящены различным историческим предметам (ныне существующие или уже исчезнувшие памятники, произошедшие в этом месте события и т. д.).

История указателей 
Указатели устанавливают начиная с 1992 года, по инициативе Жака Ширака, мэра Парижа на тот момент. Контракт по установке панелей выиграла компания JCDecaux, предложившая модель, разработанную дизайнером Филиппом Старком.

В 2009 году мэрия Парижа платила 1,2 миллиона евро в год компании JCDecaux за обслуживание панелей . В том же году был объявлен конкурс проектов по замене их интерактивными терминалами. По состоянию на 2020 год, эта замена всё ещё не состоялась.

Общее количество установленных панелей в Париже варьируется в зависимости от источников: 767, 672… В 2011 году около сорока указателей пропали в результате строительных работ.

Список указателей

I округ

II округ

III округ

IV округ

V округ

VI округ

VII округ

VIII округ 
Никаких знаков не было установлено в 8 районе.

IX округ

X округ

XI округ

XII округ

XIII округ

XIV округ

XV округ

XVI округ

XVII округ

XVIII округ

XIX округ

XX округ

Ссылки и примечания 

История Парижа
Статьи проекта Франция